Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1994/95 war die 24. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 17. September 1994 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 14. Mai 1995 mit dem 26. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1994/95 wurde die TFF 1. Lig wie die Vorsaison als eine zehngleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 130 auf 140 beibehalten. Diese 140 Mannschaften spielten in zehn Gruppen mit jeweils 14 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Für die insgesamt 20 Absteiger kamen 32 Teams aus den Amateurligen hinzu. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Letztplatzierten abstiegen. Die in der letzten Saison eingeführten Playoffs, in denen zwei zusätzliche Aufsteiger bestimmt wurden, wurden wieder abgeschafft. So wurde die Gesamtaufsteigerzahl von zwölf auf zehn gesenkt.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 98 Mannschaften die 10 Absteiger aus der 2. Lig Yalovaspor, Eyüpspor, Sökespor, Ayvalıkgücü, Yeni Yozgatspor, Kütahyaspor, PTT SK, Ünyespor, Muşspor, İskenderunspor, die 32 Neulinge Ağrıspor, Ağrı Köy Hizmetleri, Kurtalanspor, Diyarbakır Belediyespor, Trabzon Beldespor, Giresun Köy Hizmetleri, Hatay Polisgücü, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Adana Köy Hizmetleri, Mezitlispor, Kırıkkale Belediyespor, Kocasinan Belediyespor, DHMİ Ankara, Altındağ Belediyespor, Mithatpaşaspor, Çetinkaya Şeker Gençlikspor, Karadeniz Ereğlispor, Çaycuma Kağıtspor, Amasyaspor, Sivas Tek Çayspor, Selçuk Efes Spor, Selçuk Üniversitesi SK, Denizli Belediyespor, Aliağaspor, Çanspor, PEG Profilspor, Tepecik Fıratpenspor, Keşanspor, Pendikspor, Nişantaşıspor, Kocaeli Petkimspor, İznikspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Elazığspor (Gruppe 1), Erzincanspor (Gruppe 2), Şanlıurfaspor (Gruppe 3), PTT SK (Gruppe 4), Beypazarı Belediyespor (Gruppe 5), Yimpaş Yozgatspor (Gruppe 6), Fethiyespor (Gruppe 7), Bergama Belediyespor (Gruppe 8), Lüleburgazspor (Gruppe 9) und Anadolu Hisarı SK (Gruppe 10) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Diyarbakır DSİ SK, Ercişspor, aus der Gruppe 2 Giresun Köy Hizmetleri, aus der Gruppe 3 Adana Köy Hizmetleri, Mezitlispor, aus der Gruppe 4 Ankara Emniyetspor, Polatlıspor, aus der Gruppe 5 Mudurnuspor, Eskişehir Demirspor, aus der Gruppe 6 Bartinspor, Sivas Tek Çayspor, aus der Gruppe 7 Denizli Belediyespor, Ödemiş Belediyespor, aus der Gruppe 8 Manisa Sümerbankspor, Soma Sotesspor, aus der  Gruppe 9 Malkaraspor, İstanbul Özel İdare İhtisas und aus der  Gruppe 10 Kocaeli Petkimspor, İznikspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest. Zusätzlich zu diesen regulären Absteigern nahmen Artvin Köy Hizmetleri und Adana Polisgücü trotz Klassenerhalts in der folgenden Saison nicht am Wettbewerb der 3. Liga teil.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurde aus Bingöl Birlikspor in Bingölspor, aus Yüksekova Cilosspor in Yüksekova Belediyespor, aus Ceyhanspor in Ceyhan Belediyespor, aus Osmaniye Belediyespor in Osmaniyespor, aus Bursa Sümerbank Merinosspor in Bursa Merinosspor, aus Kapalıçarşı Güngören Güvenspor in  Güngören Belediyespor und Aliağa Petkimspor in Izmir Petkimspor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1994/95 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1994/95 auf mackolik.com (türkisch)

1994/95
Fußballsaison 1994/95